Административный округ Марш-ан-Фамен — один из пяти округов провинции Бельгии Люксембург, регион Валлония. Площадь округа — 953,69 км², население — 54 214 человек.

География 
Округ расположен на севере провинции, граничит с округами Юи и Вервье провинции Льеж и округом Динан провинции Намюр.

Коммуны округа

Население 
На 2011 году в округе проживало 54 797 человек, из них 18,13 % младше 14 лет, 19,39 % — от 15 до 29 лет, 18,90 % — от 30 до 44, 21,75 % — от 45 до 59 лет, 21,84 % старше 60. Домашних хозяйств — 22 560.

Примечания 

Округа провинции Люксембург